

Localidades

Edgewater (Alabama)
Edgewater (Colorado)
Edgewater (Flórida)
Edgewater (condado de Volusia), na Flórida
Edgewater (Nova Jérsei)

Ver também 
 Edgewater-Paisano

Desambiguações de topônimos